Miejscowości w Portoryko:
 Maunabo – miejscowość w gminie Maunabo

Gminy w Portoryko:
 gmina Maunabo (ang. Maunabo Municipio) w Portoryko